WAQE ist eine private, lokale US-Radiostation in Rice Lake, Wisconsin. Die Station sendet mit 5 kW auf Mittelwelle (MW) 1090 kHz ein Sport- und Country-Musik-Programm. Übernommen werden die Shows von Dan Patrick, Jim Rome und Fox Sports Radio. Betreiber und Eigentümer ist TKC, Inc. WAQE sendet in C-QUAM AM-Stereo.

WAQE nahm am 4. Oktober 1979 ihren Betrieb auf und ändert am 1. Juni 1986 ihr Rufzeichen in WMYD. Am 1. Februar 1992 wechselte sie zu ihrem vorherigen Rufzeichen zurück.

Einzelnachweise 

Hörfunksender (Vereinigte Staaten)
AM-Stereo-Station
Medienunternehmen (Wisconsin)
Abkürzung
Rice Lake (Wisconsin)
Sendestart 1979
Privater Hörfunksender
Organisation (Barron County)